Presidente Médici è un comune brasiliano dello Stato del Maranhão
 Presidente Médici è un comune brasiliano dello Stato di Rondônia